Marinesiedlung steht für:
 Marinesiedlung (Berlin)
 Marinesiedlung (Flensburg-Mürwik)
 Marinesiedlung (Glücksburg)
 Marinesiedlung (Kiel)